Saotome è un cognome giapponese

Persone 
Mitsugu Saotome, scrittore giapponese
Taichi Saotome, attrice giapponese

Nell'immaginario 
Ako Saotome, personaggio di Aikatsu Stars!
Alto Saotome, personaggio di Macross Frontier
Genma Saotome, personaggio di Ranma ½
Haruna Saotome, personaggio di Negima
Junko Saotome, personaggio di Nana
Makoto Saotome, personaggio di Kannazuki no miko
Michiru Saotome, personaggio di Getter Robo
Nodoka Saotome, personaggio di Ranma ½
Otome Saotome, personaggio di Shimoneta 
Ranma Saotome, protagonista di Ranma ½
Rei Saotome, personaggio di Yu-Gi-Oh! GX

Altro 
22177 Saotome, asteroide